А136:

 А136 — федеральная автотрасса, подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Краснодару.